Улица Газа:

 Улица Газа — улица в Бокситогорске.
 Улица Газа — упразднённая улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Газовая улица
 Проспект Газа — бывшее название Старо-Петергофского проспекта в Санкт-Петербурге